Сан-Муньос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 53,90 км². Население — 277 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки